Niemcy:
 Osthafen – miejsce przeładunku towarów we Frankfurcie nad Menem
 Osthafen – były port rzeczny w Berlinie
 Osthafen – dawna stacja metra w Berlinie